Дэ́вид Хэ́мпшир (; 29 декабря 1917, Микловер,  — 25 августа 1990, Ньютон-Соулни, Бретон-он-трент, ) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.

Результаты в Формуле-1 

|-
!rowspan=2|
|-
! Scuderia  Ambrosiana
! Maserati  4CLT/48
! Maserati 4CLT  1,5 L4S
! 

|}

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании